port morski Gdańsk – port morski w woj. pomorskim, w Gdańsku, na Martwej Wiśle i nad Zatoką Gdańską
 port lotniczy Gdańsk-Rębiechowo im. Lecha Wałęsy – port lotniczy w woj. pomorskim, w Gdańsku, w dzielnicy Matarnia, w części miasta Rębiechowie
 port lotniczy Gdańsk-Wrzeszcz – dawny port lotniczy działający do 1974 r. w Gdańsku, w części miasta Wrzeszczu

Zobacz też 
 Gdańsk Port Lotniczy